

Geografia
 Sadat – suddivisione dell'India, nel distretto di Ghazipur, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Naugawan Sadat – suddivisione dell'India, nel distretto di Jyotiba Phule Nagar, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Sadat Pur Gujran – suddivisione dell'India, nel distretto di Delhi Nord Est, nel territorio federato di Delhi

Persone
 Anwar al-Sadat (1918-1981) – politico e militare egiziano
 Jehan Sadat (1933-2021) – first lady egiziana, vedova di Anwar Sadat
 Roya Sadat (1981) – regista, produttrice cinematografica e attivista afghana
 Sadat X, pseudonimo di Derek Murphy (1968) – rapper statunitense

Altro
 Sadat – miniserie televisiva statunitense